Elitserien 2007/08 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2007/08, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2007/08, Saison im Schach